Cumberland Gap (bergpas), een historisch belangrijke bergpas in de Appalachen in de Verenigde Staten
 Cumberland Gap (lied), een folk-lied over de gelijknamige bergpas, bekend geworden door de versie van Woody Guthrie
 Cumberland Gap (Tennessee), een plaats  bij de gelijknamige bergpas in de Amerikaanse staat Tennessee
 Cumberland Gap National Historical Park, een historisch park dat de gelijknamige bergpas omvat
 Cumberland Gap Tunnel, een tunnel onder de gelijknamige bergpas
 Slag bij Cumberland Gap (1863), een veldslag in de Amerikaanse Burgeroorlog